Klenová heißen folgende geographische Objekte:

 Klenová (Slowakei), Gemeinde im Okres Snina, Slowakei
 Klenová (Tschechien), Gemeinde im Okres Klatovy, Tschechien 
 Klenová (Nová Bystřice), Ortsteil von Nová Bystřice, Tschechien
 Burg Klenová, Burg in der Gemeinde Klenová, Tschechien